Correa může být:

 Correa – rod listnatých rostlin z čeledi routovitých

příjmení
 Ángel Correa (* 1995) – argentinský fotbalový útočník
 Francisco Correa de Arauxo (1584–1654) – andaluský varhaník
 Charles Correa (1930–2015) – indický architekt
 Joaquín Correa (* 1994) – argentinský fotbalový útočník
 Júlio César Santos Correa (* 1978) – brazilský fotbalový obránce
 Mateo Correa Magallanes (1866–1927) – mexický katolický kněz
 Rafael Correa (* 1963) – bývalý ekvádorský prezident
 William Correa (1934–1983) – americký perkusionista

Podobné názvy 
 Corea
 Korea